Erik Everhard (Calgary, 2 de dezembro de 1976) é um ator e diretor de filmes pornográficos canadense, conhecido por filmes de pornografia gonzo. Também lembrado por ser o estuprador que atacou a ex-atriz Corina Taylor.

Prêmios 
2007: AVN Award - Best Group Sex Scene – Video - Fashionistas Safado: The Challenge
2007: AVN Award - Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production - Outnumbered 4
2007: Adam Film World Guide Award - Male Performer of the Year
2010: AVN Award - Best Anal Sex Scene - Anal Cavity Search 6 with Sasha Grey
2010: AVN Award - Best POV Release - Anal Prostitutes on Video 6
2010: Hall da Fama XRCO
2011: AVN Award – Best Double Penetration Sex Scene – Asa Akira Is Insatiable

Ligações externas 

 Entrevista em Podcast no Adult DVD Talk
 

Atores pornográficos do Canadá
Naturais de Calgary